Хапсироков — адыгейская, кабардинская, черкесская фамилия.

 Известные носители
 Хапсироков, Хизир Хаджибекирович (1930—2013) — писатель, педагог, прозаик, литературовед Карачаево-Черкесской Республики.
 Хапсироков, Мурат Крым-Гериевич (род. 1978) — член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, представитель от законодательного органа государственной власти Республики Адыгея.